Secció Hoquei Unió Maçanetenca
 Pseudònim d'Alfons Vila i Franquesa